Gilles Apap, violoniste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme maltais